Handball bezeichnet im deutschen die Sportart Hallenhandball. Darüber hinaus bezeichnet es:

Individualsportarten:

 Eine Variante des Pelota, siehe Irish Handball
 Eine Variante des Pelota, siehe American Handball

Mehrere miteinander verwandte Mannschaftssportarten:

 Feldhandball
 Aus dem Feldhandball entwickelt: Hallenhandball und Kleinfeldhandball, siehe Handball
 Aus dem Hallenhandball entwickelt: Beachhandball

Außerdem bezeichnet der Begriff Handball den Spielball für diese Sportart.

Siehe auch:
 Handball (Special Olympics)